А́лан де Не́вилл (, также ; ум. ок. 1176) — английский дворянин и государственный деятель. Служил главным лесничим королевских лесов при Генрихе II.

Биография

Ранние годы 
Алан был потомком Гилберта I де Невилла — мелкого землевладельца из Линкольншира времён пост-Нормандского завоевания; в Книге Страшного суда он указан держателем линкольнширского  от аббатства Питерборо, а также других земель в Линкольншире от аббатства, полученных в 1115 и 1125 годах. Других данных о происхождении Алана нет, однако известно, что у него был брат Гилберт, вероятно названный в честь их предка; Гилберт указан в качестве свидетеля в некоторых хартиях брата.

Впервые в исторических записях Алан появляется в 1138 году в качестве дворецкого графа Галерана IV де Мёлана, однако вполне вероятно, де Невилл служил у де Мёлана и до этого времени. В должности дворецкого Алан получал ренту с рыночных сборов в Понт-Одеме в размере ста шиллингов в год. Алан де Невилл выступил в качестве свидетеля в хартии Галерана, выданной  и датированной до 1141 года. Вплоть до 1150-х годов Алан засвидетельствовал ещё порядка десяти хартий де Мёлана.

Королевская служба 
В 1153 году Алан уже был на службе у будущего короля Генриха II. В 1156 году де Невилл был освобождён от уплаты данегельда на его земли в Линкольншире, часть из которых некогда принадлежали Гилберту де Невиллу. Генрих также предоставил Алану земли вокруг  и, возможно, позднее поручил ему охрану , поскольку его сын Ив значился ответственным за работы в замке в 1176 году. К 1163 году Алану де Невиллу было поручено выслушивать просьбы относительно лесов в Оксфордшире и, вероятно, Бакингемшире, Бедфордшире, Лестершире, Уорикшире, Кембриджшире, Хантингдоншире и Нортгемптоншире.

Алан в качестве одного из сторонников короля присутствовал на Кларендонском совете и стал одним из свидетелей принятия в 1164 году Кларендонских конституций, ставших результатом деятельности совета. В 1166 году он был назван главным лесничим королевских лесов, ответственным за сохранность лесов, принадлежащих короне, а также лесов, принадлежавшим представителям знати; Алан также отвечал за деятельность королевских судов, связанных с лесным правом: обеспечивал соблюдение законов касательно леса, которые накладывали запрет на вырубку деревьев, расчистку новых пахотных земель, браконьерство или создание ограждений в королевских лесах. Любые нарушения лесного законодательства подлежали денежным штрафам, которые являлись важным источником королевских доходов; выявление преступлений, назначение наказания и его осуществление также находились в ведении Алана де Невилла. Деятельность Алана вызывала возмущение у людей, подвергшихся применению к ним лесного права.

Алан поддержал короля во время  между архиепископом Кентерберийским Томасом Бекетом и Генрихом II, длившейся с 1163 по 1170 год, и был отлучён от церкви архиепископом — дважды. Первое отлучение произошло, когда де Невилл подверг заключению одного из капелланов Бекета, Уильяма Солсбери, в течение шести месяцев в замке Корф в связи с участием в действиях Бекета, направленных против монарха. Отлучение было отменено  , когда Алан решил отправиться в крестовый поход. Бекет был возмущён действиями епископа, хотя Фолиот даровал отпущение грехов де Невиллу при условии, что тот получит епитимью от папы римского по пути в Святую землю.

В течение 1166 года Алан был ответственным за Стаффордширский  — «странствующее правосудие» — и принимал прошения касательно лесов в Девоншире, Вустершире и, вероятно, на других вверенных ему территориях. В 1167 году настоятель аббатства Баттл отправил монаха, чтобы умолять Галерана IV де Мёлана вмешаться и остановить поборы де Невилла, взимаемых с усадьбы настоятеля. После восстания 1173—1174 годов Алан справлял лесной эйр и с 1176 по 1178 год наложил штрафов на общую сумму в двенадцать тысяч фунтов за нарушения лесного права во время восстания. Вероятно, этот эйр был назначен лично королём и использовал лесное право, поскольку оно зависело исключительно от короля, а не основывалось на обычных законах.

Смерть и наследие 
Алан де Невилл скончался примерно в 1176 году. После его смерти монахи из аббатства Баттл попросили короля о захоронении тела Алана в их монастыре, возможно, надеясь посредством этого действия заполучить часть владений Невилла. Однако король, по слухам, ответил: «я получу его деньги, вы можете забрать тело, а демоны в аду — душу».

В хронике аббатства Баттл утверждалось, что Алан де Невилл «наиболее злостно досаждал различным провинциям по всей Англии бесчисленными и непривычными преследованиями». В хронике также отмечалось, что Невилл был в равной степени строг как в отношении духовенства, так и простого народа. По словам историка , поборы Невилла принесли ему дурную репутацию, а деятельность его граничила с вымогательством.

Семья 
Алан де Невилл был женат на дочери лорда Понт-Одеме. У него было по меньшей мере четверо сыновей — Ив, Томас, Ральф и Джеффри. Алан также мог быть отцом , который служил . , служивший главным лесничим при королях Ричарде Львиное Сердце, Иоанне Безземельном и Генрихе III, был вероятно внуком Алана от его сына Ральфа.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  OCLC 504298
 
 

Невиллы
Лесоводы по алфавиту
Хранители королевских лесов Англии
Умершие в 1170-е годы